En Pologne, Kleszcze peut désigner :
 Kleszcze, village du powiat de Koszalin, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Kleszcze, village du powiat de Stargard, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Kleszcze, village de la voïvodie de Podlachie.